Стра́сбургский () — из Страсбурга.

 Арбогаст Страсбургский (ум. 678) — католический святой.
 Готтфрид Страсбургский(1165/1180 — ок. 1215) — крупнейший поэт немецкого средневековья, автор эпоса о Тристане.
 Николай Страсбургский (ум. 1331) — средневековый богослов, писатель и мистик.
 Флорентий Страсбургский (умер в 624?) — епископ Страсбурга (618—624?).
 Фома Страсбургский (Thomas von Strassburg; ок.1300-1357) — августинский монах, профессор и генерал ордена
 Фридрих Страсбургский (ум. 1365) — немецкий дворянин, граф фон Цоллерн, основатель династии Гогенцоллернов.

См. также

Примечания